Wieża (polnisch für Turm) steht für:

 Wieża (Film), polnischer Film aus dem Jahr 2007
 Wieża (Gryfów Śląski) (deutsch: Wiesa), Dorf in der Stadt- und Landgemeinde Gryfów Śląski, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen